

Села 
 Павлівка — Полтавська область, Полтавський район, Кобеляцька міська громада (до 2020 року — Кобеляцький район)
 Павлівка — Полтавська область, Полтавський район, Михайлівська сільська громада (до 2020 року — Машівський район)
 Павлівка — Полтавська область, Полтавський район, Скороходівська селищна громада (до 2020 року — Чутівський район)